Чемпіонат Албанії 1989–1990 — 51-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном стало Динамо (Тирана).

Особливості нарахування турнірних очок 
За перемогу команді нараховувалось 2 очки, за перемогу з різницею у рахунку 3 і більше голів - 3 очки, за нічию - 1 очко, за поразку - 0 очок, за поразку з різницею у рахунку 3 і більше голів знімалось 1 очко.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Фламуртарі взяв участь у Кубка володарів кубків 1990—1991 як фіналіст Кубку Албанії 1989—1990.
2. З клубу Партизані було знято 2 очки.
3. З клубу Аполонія було знято 1 очко.
4. З клубу Беселіджа було знято 3 очки.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на rsssf 

1989—1990
Албанія
Албанія